Osoby o tym nazwisku:
 Christophe Lemaitre – francuski lekkoatleta
 Georges Lemaitre - belgijski kosmolog
 Pierre Lemaitre – francuski pisarz

Zobacz też:
 Lemaître